Il singolare del torneo di tennis Pattaya Women's Open 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Patty Schnyder che ha battuto in finale Henrieta Nagyová 6-0, 6-4.

Teste di serie 

 Iroda Tulyaganova (primo turno)
 Henrieta Nagyová (finale)
 Tamarine Tanasugarn (primo turno)
 Anne Kremer (quarti di finale)

 Tat'jana Panova (quarti di finale)
 Ai Sugiyama (secondo turno)
 Patty Schnyder (campionessa)
 Rossana de los Ríos (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pattaya Women's Open 2001